Botànica:
 Mata (botànica), forma en què creixen algunes herbes i plantes llenyoses, més petita que un arbust, generalment entre 0,5 - 1 m
 Mata o llentiscle (Pistacia lentiscus)
 Mata de la seda (Gomphocarpus fruticosus)
 Mata Atlàntica, formació vegetal brasilera Geografia:
Mata, denominació popular de les illetes del llac de l'Albufera de València
Mata del fang, és la mata més extensa i important situada a la vora est de l'Albufera de València
 Toponímia:
 Mata (Porqueres), entitat de població del municipi de Porqueres
 Mata (Llagostera), entitat de població del municipi de Llagostera
 Mata (Mataró), antic veïnat del municipi de Mataró
 Antroponímia:
 Juan Manuel Mata García (1988), futbolista de Burgos
 Ángel Mata Ajuria (1972), futbolista de Palencia
 Antonio Mata Oliveira (1968), futbolista extremeny
 Mata d'Armanyac (sXIV), duquessa consort de Girona
 Mata de Matha (sXIII), vescomtessa de Marsan
 Mata Hari, artista i espia